Рафаель Надаль був чемпіоном попереднього року, але знявся через травму у чвертьфіналі проти Ендні Маррея, поступаючись двома сетами і за рахунку 0:3 в третьому.

У фіналі Роджер Федерер переміг Маррея, таким чином здобувши свій 16-й титул на турнірах Великого шолома і 4-й в Австралії.

Сіяні гравці 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= Ф Вердаско
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Ш Коубек
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=r
| RD3-score02-3= 
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= Х Монако
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{nowrap| М Давиденко}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01= Ф Вердаско
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=77
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

 Секція 3 

 Секція 4 

 Секція 6 

 Секція 7 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Себаллос
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Б Кавчич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В Одеснік
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Лацко
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Маєр
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=0
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= П Лучак
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р Надаль
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= І Карлович
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ж Беннето
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А Голубєв
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= І Любичич
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05=

Примітки 

2010 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу